

Toponyme

États-Unis 
 Comté de Hempstead, dans l'Arkansas ;
 sur l'île de Long Island :
 Hempstead, ville dans l'État de New York,
 Hempstead, village dans l’État de New York,
 Hempstead, village de l'État de New York, dans la ville de Hempstead,
 North Hempstead, ville de l'État de New-York,
 West Hempstead, hameau et census-designated place de la ville de Hempstead,
 New Hempstead, village de l'État de New York ;
 Hempstead, ville du Texas.

Royaume-Uni 
 Hempstead, village de l'Essex ;
 Hempstead, ville du Kent ;
 Hempstead, village et paroisse civile du comté de Norfolk ;
 Hemel Hempstead, ville du Hertfordshire.

Patronyme 
 Stephen P. Hempstead (1812-1883), gouverneur de l'Iowa de 1850 à 1854

Bateau 
 , le nom de plusieurs navires de l'United States Navy

Homonymie de toponyme